Rutland může znamenat:
 Rutland (hrabství) — hrabství v Anglii
 Rutland (ostrov) — ostrov v Andamanách
 Rutland (Vermont) — město ve Vermontu v USA